Grabówka ist ein polnischer Ortsname:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Grabówka (Mikołajki), Dorf im Powiat Mrągowski, bis 1929: Grabowken, 1929 bis 1945 Buchenhagen, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Grabówka (Budzyń), Dorf im Powiat Chodzieski
 Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Grabówka (Dydnia), Dorf im Powiat Brzozowski
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Grabówka (Choceń), Dorf im Powiat Włocławski
 Woiwodschaft Łódź:
 Grabówka (Burzenin), Dorf im Powiat Sieradzki
 Woiwodschaft Lublin:
 Grabówka (Annopol), Dorf im Powiat Kraśnicki
 Grabówka (Borzechów), Dorf im Powiat Lubelski
 Grabówka (Opole Lubelskie), Dorf im Powiat Opolski
 Grabówka (Podedwórze), Dorf im Powiat Parczewski
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Grabówka (Milicz), Dorf im Powiat Milicki, früher Grabowke, 1939 bis 1945 Buchenhagen, Kreis Militsch, Schlesien
 Woiwodschaft Oppeln:
 Grabówka (Bierawa), Dorf im Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
 Grabówka (Namysłów), Weiler im Powiat Namysłowski
 Grabówka (Praszka), Forstsiedlung im Powiat Oleski
 Woiwodschaft Podlachien:
 Grabówka (Supraśl), Dorf im Powiat Białostocki
 Grabówka (Zambrów), Dorf im Powiat Zambrowski
 Woiwodschaft Schlesien:
 Grabówka (Lubomia), Dorf im Powiat Wodzisławski
 Grabówka (Mykanów), Dorf im Powiat Częstochowski

Siehe auch:
 Grabówka Ukazowa
 Grabówko
 Grabowo
 Grabówek